P47 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 47, een papyrusrol van het Nieuwe Testament